Trois de la marine, opérette-revue d'Alibert, René Sarvil, Raymond Vincy, et Marc-Cab, musique de Vincent Scotto, créée en 1933
 Trois de la marine, film français de Charles Barrois, sorti en 1934
 Trois de la marine, film français de Maurice de Canonge, sorti en 1957